Под чужим именем — кинофильмы:
 Под чужим именем — немецкий фильм 1932 года режиссёра Анатоля Литвака.
 Под чужим именем — советский телефильм 1985 года киностудии «Таллинфильм» режиссёра Пеэтера Урбла.
 Под чужим именем — американский фильм 1990 года режиссёра Джеймса Кича.